Comma – in diritto: una parte di un articolo di legge, un regolamento o un documento diviso redatto in articoli.
 Comma – in musica: differenza di frequenza tra due suoni molto vicini in frequenza.
 Comma – antico segno di interpunzione corrispondente all'odierna virgola.